Хайнбург:

 Хайнбург — город в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Хайнбург — коммуна в Германии, в земле Гессен. Подчиняется административному округу Дармштадт.